Giovanni Bolzoni – compositore italiano
Giovanni Bolzoni – calciatore italiano nato nel 1905
Giovanni Bolzoni – calciatore italiano nato nel 1937